Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Cédric Pioline e Marc Rosset che hanno battuto in finale Hendrik Jan Davids e Piet Norval 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Todd Woodbridge (primo turno)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (primo turno)

 Karel Nováček /  Cyril Suk (primo turno)
 Stefan Kruger /  Libor Pimek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1993
ATP Tour 1993